Agnosia peut désigner :
 Agnosia, film dramatique espagnol de 2010 réalisé par Eugenio Mira ;
 Agnosia, genre de lépidoptère de la famille des Sphingidae.